Тобай () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Гюссинг.  Население составляет 1440 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 58,1 км². Официальный код  —  10417.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Кертеликс (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 

Города Бургенланда